

Яніково — місто в Іновроцлавському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Яніково — гміна в Іновроцлавському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Яніково — село в гміні Крушвиця Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Яніково — село в гміні Червінськ-над-Віслою Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Яніково — село в гміні Ґурово-Ілавецьке Бартошицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Яніково — село в гміні Сважендз Познанського повіту Великопольського воєводства